Афричка палмина цибетка (лат. -{Nandinia binotata}-), знана и као двопјега палмина цибетка, је врста мачколике звијери из кладуса Aeluroidea, која настањује подручје подсахарске Африке. Ова врста је једини живи и знани представник рода Nandinia, породице Nandiniidae и натпородице Nandinioidea.

Опис 
Афричка палмина цибетка посједује кратко вунасто крзно које је сиве до тамносмеђе боје са тамним пјегама на леђима, и крутим врховима длака. Има кратке ноге са дугим закривљеним канџама на врховима прстију, мале заобљене уши, витко тијело и дуги прстенасти реп који је по боји тамнији од остатка тијела. Ушни канал ове врсте није подјењен и на свом крају је састоји од хрскавице. Ова врста посједује два сета осјетилни жљезда на доњем абдомену и између трећег и четвртог прста на сваком стопалу, са којима излучује супстанцу јако мириса, коју користи за означавање територија и за вријеме парења. Одрасла женка ове врсте достиже дужину тјела од 37 до 61 cm са 34 до 70 cm дугим репом, и достиже тежину од 1,2 до 2,7 kg. Одрасли мужјак ове врсте достиже дужину тјела од 39,8 до 62,5 cm са 43 до 76,2 cm дугим репом, и достиже тежину од 1,3 до 3 kg.

Распрострањеност и станиште 
Афричка палмина цибетка је распрострањена на већем дјелу Подсахарске Африке од Гвинеје до Јужног Судана, јужно до Анголе и источно до Зимбабвеа. Ова врста насељава саванске шуме, кишне шуме и друга шумска подручја до 2500 m надморске висине.

Ова врста је примјећена 2000. године у националном парку „Ниоколо-Коба” у Сенегалу, чији већи дио чине травнати простори. У истраживању обављеном у периоду од 1996. до 1997. године, ова врста је примјећена на подручју националног парка „Горњи Нигер” у Гвинеји. У либериским горње гвинејским шумама, на подручју Гбарполу и Бонг регија, ова врста је примјећена за вријеме истраживања из 2013. године. У току 1950-их година, на подручју острва Биоко је ухваћен један примјерак ове врсте, но у току периода истраживања између 1986. и 2015. године није пронађен ни један примјеран на овом острву. У габонском националном парку „Моукалаба-Доудоу” ова врста је примјећена 2012. године у шумским подручјима користећи камере-замке, док је у „Батеке Плато” националном парку ова врста је примјећена само западно од ријеке Мпаса, у периоду истраживања између јуна 2014. и маја 2015. године. У Занзибару, на острву Унгуџа, 2003. године ова врста је примјећена у поплављеним шумама.

Понашање и екологија 
Афричка палмина цибетка је ноћу активан сисар, који већину времена проводи у крошњама дрвећа (на висини 10 до 30 m изнад тла), на великим гранама и између лијана. Углавном, афричке палмине цибетке воде усамљенички начин живота, притом не рачунајући на женке са младунцима.

Ова врста је територијална животиња, и одрасли мужјаци и женке не дозвоњавају да се други одрасли припадници ове врсте задржавају на њиховом територију. Борбе око територије код ове врсте су жестоке, и понекад завршавају и са смрћу. Територије, које посједују мужјаци ове врсте, у просјеку заузимају површине од 34 до 153 ha, док код женки територије заузимају површине од 29 до 70 ha. Територије које посједују доминантни мужјаци укључују и територије неколицине женки.

Исхрана 

Ова врста тражи своју храну у крошњама дрвећа и на тлу, и способна је да пређе велику удаљеност у потрази за њом. Ова врста се већински храни са воћем (укупно 80% исхране), и то плодовима папаје, персимона, кишобран дрвета (лат. -{Musanga cecropioides}-), биљака из родова фикус (лат. -{Ficus}-) и уапака (лат. -{Uapaca}-), и са бананама. Такође, ова врста храни и са малим глодарима, шишмишима, малим птицама, јајима, инсектима и понекад са остацима мртвих животиња. Примјећено је то да уколико се ова врста насели у близини људски насења, да ће се брзо смањити популација пацова, мишева и жохара.

Размножавање 
У Габону је забиљежено да женке афричке палмине цибетке рађају два пута годишње младунце (у току дуге влажне сезоне и на почетку сушне сезоне између септембра и јануара мјесеца). Женке углавном након 2 до 3 мјесеца трудноће (око 64 дана) рађају четири младунца, који се нако рађања хране са млијеком наредна 3 мјесеца. У току периода док се младунци хране млијеком, женке луче из своји мљечни жлезда жуто-наранџасту течност са којом мјењају боју свог крзна на стомаку и крзна својих младунаца, како би сигнализиралe мужјацима да нису спремне за парење. Тек након навршене треће године живота се млада цибетка може сматрати одраслом. Генерацијско вријеме између двије генерације код ове врсте износи 7,8 година.

Угроженост 

Највећу пријетњу афричким палминим цибеткама представља лов на дивљач због меса и губитак станишта, узрокован ширењем плантажи палминог уља, комерцијалном сјечом шума и рударским активностима. У истраживању из 2006. године је процјењено да се годишње у нигерском дјелу Крос-Санага-Биоко обални шума улови више од 4300 афрички палмини цибетки, а у камерунском дјелу улови око 3300 јединки. На пијацама градова Котону и Бохикон 2007. године виђене су осушене главе афричке палмине цибетке, које су продаване као фетиши за разне животињске ритуале. Људи из рурални подручја имају непријатељски став према овој врсти, те је сматрају као претњу за њихову дјецу и храну.

Систематика

Историја класификације 
Британски зоолог Џон Едвард Греј је 1830. године први научно описао врсту афричка палмина цибетка као представника породице Viverridae, дајући јој научни назив Viverra binotata, према препарираном примјерку достављеном музеју града Лајдена. Касније је Греј 1843. године ову врсту уврстио у засебан род Nandinia и промјенио назив у Nandinia binotata.

Британски зоолог Реџиналд Инес Покок је 1929. године уврстио ову врсту као јединог представника засебне породице Nandiniidae. Према његовом мишљењу ова породица мачколики звијери разликује од остали припадника кладуса Aeluroidea према структури и облику свог ушног канала и мастоидног дјела сљепоочне кости. Касније су генетска истраживања потвртила да афричка палмина цибетка не припада у породицу Viverridae, и да су се преци ове врсте одвојили од остака мачколики звијери око 43,12 милиона година. Најстарији знани фосилни остаци представника овог рода су дјелимични остаци још неименоване врсте из времена касног Миоцена (прије 6,1 до 5,7 милиона година) са подручја Кеније.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Nandinia binotata.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Aeluroidea

Референце

Спољашње везе 

 On the Cranial Osteology of the African Palm Civet, Nandinia binotata (Gray, 1830) (Mammalia, Carnivora, Feliformia)

Nandiniidae
Сисари Африке